Amicroterys är ett släkte av steklar. Amicroterys ingår i familjen sköldlussteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sköldlussteklar
Amicroterys